Хильда — может означать:

  — германское женское личное имя.

Имя 
 Хильда из Уитби (ок. 614—680) — христианская святая.

Населённые пункты 
 Хильда (Бентон, Миссури) — невключённая территория в округе Бентон, штат Миссури, США.
 Хильда (Техас) — невключённая территория в штате Техас, США.
 Хильда (Тэйни, Миссури) — невключённая территория в округе Тэйни, штат Миссури, США.
 Хильда (Южная Каролина) — город в штате Южная Каролина, США.

Штормы 
  — тропические штормы с именем Хильда.

Астрономический объект 
 (153) Хильда — астероид.

Другие значения 
 «Хильда» — серия комиксов.
 «Хильда» — мультсериал на основе серии комиксов.

См. также 
 Гильда (значения)
 Хильд
 Брюнхильда
 Хильдегард